«Петербу́ргский дневник» — ежедневная бесплатная информационная газета Санкт-Петербурга. Газета является официальным изданием Правительства Санкт-Петербурга. Издание рассказывает о городских событиях и публикует информацию от городских властей «из первых рук».

Общая характеристика 
 День выхода — ежедневно по будням
 Формат издания — D3
 Количество полос — 16-20
 Цветность — полноцвет.
 Тираж — 150 тыс. экз.
 Аудитория одного номера — 450 000 человек
 Распространение — газету раздают распространители около станций метрополитена, также читатели самостоятельно забирают газеты с фирменных стоек в метро, на вокзалах, аэропортах, комитетах правительства СПб, центрах «Мои документы».
 Главный редактор — Смирнов Кирилл Игоревич.

История 

 февраль 2003 года — выход первого прототипа газеты

 с 1 сентября 2012 года - издаётся 5 раз в неделю.

Примечания 

Газеты на русском языке
Газеты Санкт-Петербурга